A 2012-es Monte-Carlo Rolex Masters teniszverseny helyszíne a Monte Carlo Country Club volt Roquebrune-Cap-Martin-ben, Franciaországban, közel Monte-Carlo-hoz. A torna a 2012-es ATP-szezon része volt, szabadtéren és salakos pályán rendezték. A hétszeres címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki sikeresen védte meg bajnoki címét a szerb Novak Đoković elleni döntőben. A végeredmény 6–3, 6–1 volt, ezzel Nadal nyolcszoros bajnok lett.

Kiemeltek
Az első nyolc kiemelt játékos a második körben kezdte meg a szereplést.

 Novak Đoković (döntő)
 '''Rafael Nadal (győztes)
 Andy Murray (negyeddöntő)
 Jo-Wilfried Tsonga (negyeddöntő)
 David Ferrer (második kör)
 Tomáš Berdych (elődöntő)
 Janko Tipsarević (harmadik kör)
 Nicolás Almagro ''(harmadik kör)

<ol start=9>
 Gilles Simon ''(elődöntő)
 Feliciano López ''(első kör)
 Juan Mónaco ''(első kör, feladta)
 Nisikori Kei ''(harmadik kör)
 Fernando Verdasco ''(harmadik kör)
 Florian Mayer ''(első kör)
 Jürgen Melzer ''(második kör)
 Olekszandr Dolhopolov (harmadik kör)
</ol>

Főtábla

Döntők
{{8TeamBracket-Tennis3
|RD1=Negyeddöntők
|RD2=Elődöntők
|RD3=Döntő

|team-width=170

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Novak Đoković
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Robin Haase
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=2
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Andy Murray 
|RD1-score3-1=77
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=3
|RD1-seed4=6
|RD1-team4= Tomáš Berdych
|RD1-score4-1=64
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=6

|RD1-seed5=9
|RD1-team5= Gilles Simon
|RD1-score5-1=7
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=4
|RD1-team6= Jo-Wilfried Tsonga
|RD1-score6-1=5
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=
|RD1-team7= Stanislas Wawrinka
|RD1-score7-1=5
|RD1-score7-2=4
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Rafael Nadal
|RD1-score8-1=7
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Novak Đoković
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=6
|RD2-seed2=6
|RD2-team2= Tomáš Berdych
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=2

|RD2-seed3=9
|RD2-team3= Gilles Simon
|RD2-score3-1=3
|RD2-score3-2=4
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Rafael Nadal
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Novak Đoković
|RD3-score1-1=3
|RD3-score1-2=1
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Rafael Nadal
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2='''6
|RD3-score2-3=
}}

Felső ág
Első szakasz

Selejtező
Kiemeltek

  Steve Darcis (második kör)
  'Mikhail Kukushkin (feljutott)
  Szerhij Sztahovszkij (első kör) 
  Leonardo Mayer (első kör)
  Édouard Roger-Vasselin (második kör)
  Lukáš Rosol (első kör)
  Tobias Kamke (első kör)

<li> Frederico Gil (feljutott)
<li> Grigor Dimitrov (második kör)
<li> Adrian Ungur (második kör)
<li> Daniel Gimeno-Traver (második kör)
<li> Matthias Bachinger (második kör)
<li> Victor Hănescu (feljutott)
<li> Simone Bolelli (feljutott)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Frederico Gil
  Mikhail Kukushkin
  Alessandro Giannessi
 ''' Federico Delbonis

<ol start=5>
<li>  Simone Bolelli
<li>  Guillaume Rufin
<li> ''' Victor Hănescu

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Ötödik selejtezőág

Hatodik selejtezőág

Hetedik selejtezőág

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

F1